A Liga dos Campeões da UEFA de Futebol Feminino de 2014–15 foi a décima quarta edição da competição organizada pela UEFA. Aconteceu entre 9 de agosto de 2014 a 14 de maio de 2015. A final foi em Berlim, Alemanha.

Fase de qualificação 

Na fase de qualificação, conta com 32 equipes distribuídas em 8 grupos de 4 equipes cada. O sorteio para essa fase foi realizado em 26 de junho de 2014. Os oito vencedores de cada grupo e os dois melhores segundo colocados, vão juntar-se às 22 equipes melhor classificadas no sorteio dos 16 avos-de-final.

As partidas dos grupos serão disputadas de 9 a 14 de agosto de 2014.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Fase final

Confrontos

Final

Premiação

Estatísticas 
Gols e Assistências contabilizados a partir da fase final, excluindo as fases de qualificação.

Artilharia

Assistências

Ligações externas 
 

2014-15
2014 no futebol
2015 no futebol